Al Matthews – attore e cantante statunitense
 Al Matthews – giocatore di football americano statunitense